Milton James « Milt » Black (né le  à Saint-Boniface, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1967-1968 || Jets de Winnipeg || WCJHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Jets de Winnipeg || WCJHL ||54 ||23 ||33 ||56 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Black Hawks de Dallas || LCH ||58 ||13 ||16 ||29 ||50 ||10 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
|1971-1972 || Black Hawks de Dallas || LCH ||32 ||9 ||9 ||18 ||39 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1972-1973 || Jets de Winnipeg || AMH ||75 ||18 ||16 ||34 ||31 ||14 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|1973-1974 || Jets de Winnipeg || AMH ||47 ||6 ||9 ||15 ||14 ||4 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|1974-1975 || Jets de Winnipeg || AMH ||64 ||4 ||6 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Södertälje SK || Elitserien ||32 ||18 ||10 ||28 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1976-1977 || Södertälje SK || Elitserien ||34 ||10 ||4 ||14 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1977-1978 || Augsburger Panther || 2. Bundesliga ||40 ||80 ||24 ||104 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Augsburger Panther || 1. Bundesliga ||38 ||25 ||18 ||43 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1949
Naissance dans la région de Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Black Hawks de Dallas
Attaquant de hockey sur glace
Personnalité liée à Saint-Boniface